

Persone 
 Massimiliano Aldi (1967), cestista italiano
 Pietro Aldi (1852 – 1888), pittore italiano
 Gino Giuseppe Aldi Mai (1877 – 1940), avvocato e politico italiano
 Renzo Aldi (1941), allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Francesco Aldi (1981), ex tennista italiano

Altro 
 ALDI, multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione organizzata.